João Batista — santo cristão 
Precursor (paraquedista) — militar paraquedista treinado para saltar antes da força principal
Precursor (química) — composto que participa numa reacção química que produz outro composto